IXS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Silchar (India)